Beremjany (ukrainisch: ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Beremjany (Tschortkiw), Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Tschortkiw
 Beremjany (Kolomyja), Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Kolomyja